Hay varias personas llamadas Sancho II:

 Sancho II de Vasconia (Sancho Sánchez, f. 864), conde de Vasconia (836-864).
 Sancho II de Pamplona, Abarca (Sancho Garcés, 938-994),  rey de Pamplona (943-994).
 Sancho II de Castilla, el Fuerte (1039-1072), rey de Castilla (1065-1072), rey de Galicia (1071-1072) y rey de León (1072).
 Sancho II de Portugal, el Capelo o el Piadoso (1207-1248), rey de Portugal (1223-1248).